Hocquincourt – dawna gmina, obecnie włączona do gminy Hallencourt
 Charles de Monchy d'Hocquincourt – francuski oficer